karas, vrsta ribe
 Karas (regija), regija u Namibiji